

Film en televisie 
 The Men (film), een Amerikaanse film uit 1950 onder regie van Fred Zinnemann
 The Men (2017), een Amerikaanse film uit 2017 onder regie van Michael G. Cooney
 The Men (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie

Muziek 
 The Men, een pseudoniem dat de Engelse band The Human League gebruikte voor het lied I don't depend on you
 The Men (poprockband), een Amerikaanse poprockband
 The Men (punkband), een Amerikaanse noise-punkband
 MEN, een Amerikaanse elektropopband